Fodor Zoltán (1911–1983) magyar diplomata, nagykövet
 Fodor Zoltán (1965) fizikus, az MTA tiszteleti tagja
 Fodor Zoltán (1977) táncművész, koreográfus
 Fodor Zoltán (1985) olimpiai ezüstérmes kötöttfogású birkózó